Termin IFS ima više značenja.

 Izoflavonoid sintaza, enzim
 Sistem iterirane funkcije ()